Breeze ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Breeze (* 1953), US-amerikanische Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin
 Claude Herbert Breeze (* 1938), kanadischer Maler
 David Breeze (* 1944), britischer Provinzialrömischer Archäologe und Hochschullehrer
 Matthew Breeze (* 1972), australischer Fußballschiedsrichter
 Michaela Breeze (* 1979), britische Gewichtheberin
 Tyler Breeze (Mattias Clement; * 1988), kanadischer Wrestler

Breeze ist außerdem
 die englische Schreibweise für die russische Raketen-Oberstufe Bris
 der Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Jewel Carriage Company
 Breeze Airways, eine US-amerikanische Linienfluggesellschaft

Siehe auch:
 Point Breeze
 Breese (Begriffsklärung)
 Briese
 Brize
 Brise (Begriffsklärung)